Earlville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Earlville (Illinois), im LaSalle County
 Earlville (Iowa), im Delaware County
 Earlville (New York), im Chenango County
 Earlville (Ohio)
 Earlville (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Earlville Historic District, in Earlville, New York, ID-Nr. 82001096
 Earlville Opera House, in Earlville, New York, ID-Nr. 73001169